Az év sportolója díjat 1958 óta magyar sportújságírók szavazatai alapján minden évben egy hazai női és egy férfi sportoló kapja meg. A díj történetében a nők közül legtöbbször, hét alkalommal Egerszegi Krisztina és Hosszú Katinka lett díjazva, míg a férfiaknál Darnyi Tamás a rekorder, öt elismeréssel.



Az év sportolói

Többszörös nyertesek

Összesített

Nemenként

Férfiak

Nők

Nyertesek sportáganként

Összesített

Nemenként

Férfiak

Nők

Kapcsolódó szócikkek
Az év magyar csapata
Az év magyar edzője
Az év magyar szövetségi kapitánya
A Nemzeti Sportszövetség Az év magyar sportolója díja

Jegyzetek

Sport témájú listák
Magyar sportdíjak